Николай Садчиков:
 Садчиков, Николай Георгиевич (1904—1967) — руководитель Главлита.
 Садчиков, Николай Иванович (1946—2015) — советский и российский дипломат.